LPA steht für:
Aktionsplan von Lagos, wirtschaftspolitische Erklärung der Organisation für Afrikanische Einheit
Flughafen Gran Canaria, nach dem Flughafencode der IATA
 Lysophosphatidsäuren, Phospholipidderivate
 Layered Process Audit
 Lübeck Port Authority, Städtische Hafenverwaltung der Hansestadt Lübeck, auch für Planung und Hafenbau sowie die Hafenbahn zuständig
 Bayerischer Landespersonalausschuss
 Powiat Parczewski in der Woiwodschaft Lublin, Polen (Kfz-Kennzeichen)
 LPA steht für Liter purer Alkohol zum Beispiel in der Whiskyproduktion

Abkürzung